Chiffoleau ist der Familienname der folgenden Personen:

 Frédéric Chiffoleau (* 1975), französischer Jazzmusiker
 Jacques Chiffoleau (* 1951), französischer Historiker
 Yvan Chiffoleau (* 1956), französischer Cellist